Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m to jedna w sześciu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1960 w Rzymie. Wystartowało 39 zawodników z 22 krajów.

Zawodnicy mogli strzelać z dowolnego karabinu o kalibrze nie większym niż 9 mm.

Rozegrano dwie rundy: kwalifikacyjną i finałową.

Rekordy

Wyniki

Runda kwalifikacyjna 
Runda kwalifikacyjna odbyła się 3 września. Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów, po 20 w pozycji leżącej, 20 w pozycji klęczącej i 20 w pozycji stojąc. Zawodnicy startowali w dwóch grupach. Do finału kwalifikowało się po 19 najlepszych zawodników z każdej grupy. Ponieważ w grupie 1 wystąpiło 20 zawodników, a w grupie 2 19 strzelców, tylko jeden zawodnik nie zakwalifikował się do rundy finałowej.

Grupa 1

Grupa 2

Runda finałowa 
Runda finałowa odbyła się 5 września. Każdy ze strzelców oddawał 120 strzałów, po 40 w pozycji leżącej, 40 w pozycji klęczącej i 40 w pozycji stojąc.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1960